OIS ist die Abkürzung für:
 Oncology Information System, ein onkologisches Informationssystem in der Krebsmedizine
 Officer-Involved Shooting, euphemistische Bezeichnung in den USA für einen Vorfall, bei dem ein Polizist auf eine andere Person schießt
 Open Interface Specification, SMSC-Protokoll von SEMA
 Optical Image Stabilization, eine Technik zur Bildstabilisierung in digitalen Kameras
 Organisative van Inheemsen in Suriname, eine Organisation, die die Interessen der indigenen Amazonasvölker vertritt
 Overnight Index Swap, ein Zinsgeschäft
 Oxygen Isotope Stage, siehe Sauerstoff-Isotopenstufe

Ois heißen folgende geographische Objekte:

 Ybbs, rechter Nebenflusses der Donau in Niederösterreich (Name des Oberlaufs Weiße Ois, Ois)
 Kleine Ybbs, Nebenfluss der Ybbs bei Ybbsitz (Name des Oberlaufs Schwarze Ois) 

OIS